Kostelů zasvěcených svatému Dionýsiu je více:

 Kostel svatého Dionýsia (Horní Lhota)
 Kostel svatého Dionýsia (Chomutice)